Крушево може бити:

 Крушево, град у општини Крушево, Северна Македонија
 Крушево (Фоча), насељено мјесто у општини Фоча, Република Српска, БиХ
 Крушево (Олово), насељено мјесто у општини Олово, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Крушево (Соколац), насељено мјесто у општини Соколац, Република Српска, БиХ
 Крушево (Столац), насељено мјесто у општини Столац, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Крушево (Мостар), подручје у граду Мостар, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Крушево (Виница), насеље у општини Виница, Северна Македонија
 Крушево (Брестовац), насеље у општини Брестовац, западна Славонија, Хрватска
 Крушево (Обровац), насеље града Обровца, Буковица, Хрватска
 Крушево (Примоштен), насеље у општини Примоштен, Далмација, Хрватска
 Крушево (Пријепоље), насеље у општини Пријепоље, Србија
 Крушево (Гора), насеље у општини Гора, КиМ, Србија
 Крушево (Лепосавић), насеље у општини Лепосавић, КиМ, Србија
 Крушево (Бугарска), насеље у општини Грмен, Благоевградска област, Бугарска
 Крушево (Велика Плана), насеље у општини Велика Плана, Србија
 Крушево (Гусиње), насеље у општини Гусиње, Црна Гора

или

 Крушевска република

Види још 
 Крушка